Агаякан — название географических объектов в России.

 Агаякан — село в Оймяконском улусе Якутии.
 Агаякан — река, протекающая в Оймяконском районе Якутии.